Baumgarten est un nom propre germanique qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexander Baumgarten (1864-1928), architecte hongrois ;
 Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762), philosophe allemand, frère de Jacques Sigismond Baumgarten ;
  (1880-1927), également graphié Ferenc Ferdinánd Baumgarten en hongrois, fondateur du  ;
 Hermann Baumgarten (1828-1893), historien et journaliste allemand ;
 Jacques Sigismond Baumgarten (1706-1757), théologien luthérien allemand ;
 Jean Baumgarten (1932-2012), écrivain français ;
 Joseph M. Baumgarten (1928-2008), érudit d'origine autrichienne connu pour ses connaissances dans le domaine des textes juridiques juifs de la loi biblique à la loi mishnaïque et notamment les textes juridiques des Manuscrits de la mer Morte ;
 Lothar Baumgarten (1944-2018), artiste allemand ;
 Maurice Eugène François Baumgarten (1854-1928), général français de la Première Guerre mondiale ;
 Michael Baumgarten (1812-1889), théologien prussien ;
 Baron Maximilian von Baumgarten (1820–1898), Feldmarschall-Leutnant KuK, chevalier de l'Ordre de la Couronne de fer ;
 Paul Clemens von Baumgarten (1848-1928), pathologiste allemand.
 Wilhelm Baumgarten (1913-1996), homme politique allemand.

Toponyme 

 Baumgarten, commune autrichienne du Burgenland ;
 Baumgarten, commune allemande du land Mecklembourg-Poméranie-Occidentale ;
 Baumgarten, subdivision du  de Vienne ;
 Abbaye de Baumgarten, une abbaye située autrefois près d'Andlau, au val de Villé ;
 Baumgarten bei Gnas, ancienne commune autrichienne du district de Südoststeiermark, en Styrie ;
 Baumgarten (Perwang am Grabensee), localité de Perwang am Grabensee du district de Braunau am Inn, Haute-Autriche.

Voir aussi

Notes et références